Berry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Berry Township (Illinois)
 Berry Township (Oklahoma)